Ostaszewo ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 Ostaszewo, Dorf im Powiat Nowy Dwór Gdański, Woiwodschaft Pommern; Sitz von:
 Ostaszewo, Landgemeinde im Powiat Nowy Dwór Gdański, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Ostaszewo
 Ostaszewo (Łysomice), Dorf in der Gmina Łysomice  im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern  
 Ostaszewo (Sońsk), Dorf in der Gmina Sońsk, Powiat Ciechanowski, Woiwodschaft Masowien 
 Ostaszewo (Grodziczno), Dorf in der Gmina Grodziczno, Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren